Hans Versteeg (beeldhouwer) - Nederlands beeldhouwer
 Hans Versteeg (kunstschilder) - Nederlands schilder